Sarabhai ist der Name von:

 Sarabhai (Mondkrater), benannt nach Vikram Sarabhai
 (2987) Sarabhai, ein nach Vikram Sarabhai benannter Asteroid

Sarabhai ist der Familienname folgender Personen:

 Kamalini Sarabhai (1925–1981), indische Psychoanalytikerin
 Mrinalini Sarabhai (1918–2016), indische Tänzerin und Choreografin
 Vikram Sarabhai (1919–1971), indischer Physiker